Городская трасса Валенсии () — трасса, проложенная по улицам города Валенсия, Испания. Включена в календарь сезона Формулы-1  года для проведения Гран-при Европы. Контракт на проведение Гран-при Европы в Валенсии был заключён на 7 лет.

Стала первой городской трассой (помимо трассы в Монако), включённой в календарь Формулы-1, за последние 13 лет, прошедших с последней гонки в Аделаиде (трасса была в календаре чемпионата с  по  годы).

Уникальной особенностью трассы является разводной мост поворотного типа, по которому проезжают боли́ды. В некоторых видах соревнований (например, в Формуле 1) мост вносит дополнительные особенности, так как стык моста и дорожного полотна трассы повышает вероятность прокола или повышенного износа шин, а также затрудняет эвакуацию болидов и гонщика в случае аварии либо поломки.

Фотографии

Победители Гран-при Европы на городской трассе Валенсии

См. также 
 Валенсия (трасса)

Ссылки 

 Valencia Urban Circuit Web
 Google Maps 
 Официальный сайт
 Гран-при Европы — Информация о трассе 

Трассы Формулы-1
Гран-при Европы
Временные гоночные трассы
Гоночные трассы Испании
Спортивные сооружения Валенсии